Esslingen am Neckar, een plaats in Zuid-Duitsland
Landkreis Esslingen, het district rond Esslingen am Neckar
Eßlingen (Rijnland-Palts), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Esslingen (Zwitserland), een plaats in het kanton Zürich
Eßlinger Kulturpark, park in het stadsdeel Donaustadt in Wenen